Sezon 1987/1988 Pucharu Świata w biegach narciarskich rozpoczął się 12 grudnia 1987 we francuskim La Clusaz. Ostatnie zawody z tego cyklu rozegrano 27 marca 1988 w fińskim Rovaniemi.

Puchar Świata rozegrany został w 10 krajach i 12 miastach. Najwięcej zawodów zorganizowali Rosjanie, którzy 4 razy gościli najlepszych biegaczy narciarskich świata.

Obrońcą Pucharu Świata wśród mężczyzn był Szwed Torgny Mogren, a wśród kobiet Finka Marjo Matikainen.

W tym sezonie w pucharze świata triumfowała ponownie Marjo Matikainen wśród kobiet oraz Gunde Svan wśród mężczyzn.

Kalendarz i wyniki

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacje

Mężczyźni

Kobiety

Bibliografia 
 
 Kalendarz na stronie skisport365.com 
 Wyniki na stronie wintersport-charts.info 
 Łyžařství 1988, str. 17, 31, 36/244 
 L'Impratial, 21 grudnia 1987, str. 6 
 L'Impratial, 11 stycznia 1988, str. 7

Przypisy 

Puchar Świata w biegach narciarskich
1987 w sportach zimowych
1988 w sportach zimowych